Nesøya är en ö i Antarktis. Norge gör anspråk på området.

Källor 

Öar i Östantarktis
Dronning Maud Land